Rützler ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Rützler (1923–1986), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Hanni Rützler (* 1962), österreichische Ernährungswissenschaftlerin, Gesundheitspsychologin und Foodtrendforscherin
 Hermann Rützler (1883–1960), österreichischer Fotograf und Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Riezler